Gondoriz (Arcos de Valdevez) – freguesia no concelho de Arcos de Valdevez, Portugal
 Gondoriz (Terras de Bouro) – freguesia no concelho de Terras de Bouro, Portugal

Desambiguações de topônimos